

Sigle 
Centro Territoriale Permanente – corso serale a indirizzo primario
Civilization: Call to Power – videogioco per PC del 1999
Commissione tributaria provinciale
Compagnia Trasporti Pubblici – azienda di trasporto pubblico di Napoli
Computer to plate – sistema di sviluppo delle lastre nella stampa offset
Consulente tecnico di parte
Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (Partito Repubblicano Turco – Forze Unite) – partito politico turco-cipriota

Biochimica 
 CTP – Citidintrifosfato, una biomolecola

Altri progetti